

Sport 
 Minnesota Vikings – zawodowy zespół futbolu amerykańskiego z siedzibą w Minneapolis, w stanie Minnesota
 Viking Gdynia – klub koszykarski
 Viking FK – norweski klub piłkarski
 Víkingur Reykjavík – klub piłkarski pochodzący ze stolicy Islandii, Reykjavíku
 Viking Award – nagroda dla najlepszego szwedzkiego hokeisty w lidze NHL

Lokalizacje w Stanach Zjednoczonych 
 Viking – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Marshall
 Viking (ang. Viking Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Marshall
 Viking (ang. Viking Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Richland
 Viking (ang. Viking Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Traill
 Viking (ang. Viking Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Perkins

Promy 
 MF Viking XPRS – pasażersko-samochodowy prom fińskiego armatora Viking Line pływający po Bałtyku na trasie Helsinki – Tallinn

Postacie 
 Viking Eggeling – szwedzki artysta, grafik, filmowiec, przedstawiciel dadaizmu
 Viking Tamm – szwedzki wojskowy (generał)

Przestrzeń kosmiczna 
 Program Viking – amerykański program kosmiczny
 Viking 1 – bezzałogowa sonda kosmiczna wysłana na Marsa z programu Viking
 Viking 2 – bezzałogowa sonda kosmiczna wysłana na Marsa

Pozostałe 
 BvS 10 Viking – transporter opancerzony
 Viking Line – fiński operator promowy działający na rynku bałtyckich przewozów promowych
 Viking Stadion – wielofunkcyjny stadion, położony w mieście Stavanger (Norwegia)
 Lockheed S-3 Viking – amerykański samolot patrolowy, bazujący na pokładach lotniskowców, opracowany i zbudowany w 1972 roku w amerykańskiej wytwórni lotniczej Lockheed Corporation
 Pistolet maszynowy Viking – amerykański pistolet maszynowy
 Viking metal – podgatunek muzyki heavymetalowej
 Jahre Viking – największy statek wybudowany w historii okrętownictwa, supertankowiec zbudowany w stoczni Oppama japońskiego koncernu stoczniowego Sumitomo
 Viking – marka opon
 Viking Airlines – prywatna linia lotnicza
 Viking – album muzyczny zespołu Lars Frederiksen and the Bastards

Zobacz też 
 Wiking (ujednoznacznienie)
 Wikingowie – skandynawscy wojownicy morscy